Одён-ле-Рома́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Является центром обноимённого кантона.

География 						

		
Одён-ле-Роман расположен в 35 км к северо-западу от Меца. Соседние коммуны: Серрувиль на севере, Бёвилле на северо-востоке, Санси на юго-востоке, Андерни на юге, Малавиллер на юго-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 2467 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики						
						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель
Города, награждённые орденом Почётного легиона